Palatul, castelul, conacul sau casa Cantacuzino se poate referi la una din clădirile următoare clasate pe lista monumentelor istorice:

 Palatul Cantacuzino din București, situat pe Calea Victoriei, care adăpostește în prezent Muzeul Național „George Enescu”.
 Palatul Cantacuzino din Florești, în prezent ruină.
 Palatul Cantacuzino-Pașcanu din Iași - Primăria veche, azi Starea civilă.
 Castelul Cantacuzino din Bușteni, numit uneori „Palatul Cantacuzino Bușteni”, muzeu.
 Castelul Cantacuzino-Pașcanu-Waldenburg din Lilieci
 Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Ceplenița, în prezent ruină.
 Conacul Cantacuzino-Deleanu din Deleni care găzduiește în prezent Preventoriul TBC din Deleni.
 Conacul Cantacuzino din Șerbești care găzduiește în prezent o școală.
 Casa Cantacuzino-Pașcanu din Iași care găzduiește în prezent Palatul Copiilor din Iași.
 Conacul Cantacuzino din București, Curțile Dudești-Cioplea
 Ruinele palatului postelnicului Constantin Cantacuzino din Filipeștii de Târg, Prahova
 Ruinele conacului spătarului Mihail Cantacuzino din Mărginenii de Jos, Prahova
 Conacul Costache Cantacuzino din Râfov

Familia Cantacuzino